Azar Andami - Iraans bacterioloog en arts
 Andami (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bovenstaand persoon
 Andami (dorp) - dorp in Tamil Nadu, India